Для серии GP2 см статью Список гонщиков GP2.

Список гонщиков GP2 Asia — список гонщиков, которые провели хотя бы один старт в серии GP2 Asia. Список приведён по состоянию на конец сезона 2011.

Жёлтым цветом выделены гонщики, принимавшие участие в Гран-при «Формулы-1». Зелёным цветом выделены гонщики, принимавшие участие в серии GP2. Курсивом выделены наилучшие результаты в графе. Андреас Цубер не финишировал ни в одной из гонок, в которых принимал участие, поэтому значится в классификации сезона 2008/09 без позиции.

По гонщикам

По гражданству

См. также 
 Список гонщиков GP2

Пилоты GP2